Ранчо Агире има више значења:

 Ранчо Агире (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Агире, Ехидо Сан Луис Потоси (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Агире (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Агире (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Агире (Тустиља), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику